Хасбулатов (Хазбулатов). Известные носители:
 Хасбулатов, Асланбек Имранович (1937—2013) — доктор исторических наук.
 Хасбулатов, Бекхан Абусупьянович (род. 1953) — доктор филологических наук.
 Хасбулатов, Руслан Имранович (1942—2023) — советский и российский политик и учёный.
 Хасбулатов, Хасбулат Ниматуллаевич (род. 1948) — лидер организации «Джамаатуль муслими».
 Хасбулатов, Ямлихан Имранович (род. 1935) — чеченский писатель и поэт, журналист.

 Хасбулатова, Зинаида Сайдаевна (род. 1956) — советский и российский учёный.